Squalus är ett släkte av hajar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Squalus ingår i familjen pigghajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pigghajar
Squalus